Andy Dorman (1982-), footballeur gallois ;
 Lee Dorman (1942-), bassiste américain ;
 Maurice Henry Dorman (1902-1993), homme politique britannique ;
 Michael Dorman (1981-), acteur néo-zélandais ;
 Sonya Dorman (1924-2005), écrivain américain de science-fiction.

Voir aussi